Arthur Maia (músico) — baixista carioca morto em 2018
Arthur Maia (futebolista) — futebolista morto em 2016 no Voo LaMia 2933
 Arthur Oliveira Maia — advogado e deputado federal pela Bahia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música